Termenul de „cascadă” poate însemna:

 Cascadă (și cataractă), cădere de apă, situată pe traseul unui râu sau fluviu.
 Un sistem de apărare militară cu rachete.
 Un model în domeniul programelor de computer.
 Un mod de legare a unor aparate sau mașini electrice astfel încât curentul de la intrarea unui element să fie egal eu cel de la ieșirea elementului anterior.
 Cădere liberă, pe sol, a unui acrobat sau cascador.
 Metoda cascadelor: O metodă matematică imaginată de Laplace pentru integrarea unei anumite ecuații cu derivate parțiale.
Cascada, formație muzicală din Germania

Vezi și

Note